Те́сса Линн То́мпсон (, род. , Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса. Её прорывом стала роль в независимом фильме «» (2009). Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Песни о любви» (2010), «» (2014), «Сельма» (2014), «Крид: Наследие Рокки» (2015) и его сиквеле «Крид 2» (2018), «Тор: Рагнарёк» (2017) и «Аннигиляция» (2018),«Мстители: Финал» (2019), а также  «Тор: Любовь и гром» (2022).

На телевидении Томпсон известна по ролям Джеки Кук в детективной драме «Вероника Марс» (2005—2006), Сары Фриман в историческом сериале «Легавый» (2012—2013) и Шарлотты Хейл в фантастическом телесериале «Мир Дикого запада» (2016 — ).

Жизнь и карьера 
Тесса Томпсон родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и училась в средней школе Санта-Моники, одновременно выступая в различных театральных постановках.

Томпсон дебютировала на экране в 2005 году сразу с регулярной ролью во втором сезоне телесериала «Вероника Марс». Также она была гостем в таких сериалах как «Детектив Раш», «Анатомия страсти», «Частная практика», «Герои», а в 2007 году была частью актёрского ансамбля недолго просуществовавшего сериала «Тайны Палм-Спрингс».

На большом экране Томпсон дебютировала в 2006 году в триллере «Когда звонит незнакомец». Позже она снялась в фильмах «Сделай шаг», «Человеческий контракт», «Ожившая невеста» и «Песни о любви», роль в последнем принесла ей премию Black Reel за лучший актёрский прорыв в 2011 году.

В 2012 году Томпсон сыграла одну из главных ролей в телесериале «Легавый», а после получила периодическую роль в сериале «Парк авеню, 666».

В 2017 году Томпсон стала известна массовому зрителю благодаря роли Валькирии в фильме «Тор: Рагнарёк».

Личная жизнь 
Томпсон — бисексуалка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США